Flasche bezeichnet
 einen Behälter, vorwiegend aus Glas oder Kunststoff, aber auch aus Metall, wie bei Feldflasche, Gasflasche, siehe Flasche
 als Kleinsche Flasche eine vier- oder höherdimensionale, nicht-orientierbare Fläche
 die (Umlenk-)Rollen eines Flaschenzugs oder Krans mit ihrem Gehäuse
 bei Webmaschinen (speziell bei Bandwebmaschinen) die Vorrichtung zum Spannen der Kettfäden
 als Leidener Flasche wird die Urform des Kondensators bezeichnet
 in Sachsen auch einen Schandstein
 eine abwertende Bezeichnung für einen Versager
 Die Flasche, Märchen
 ein historisches Volumenmaß, siehe Flasche (Einheit)

Flasche ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Flasche (* 1979), deutsche Juristin und Richterin
 Hans Flasche (1911–1994), deutscher Romanist, Hispanist und Lusitanist

Siehe auch:
 Flasch
 Butylka, russische Maßeinheit